Rompza ist der Name von

 Franz Rompza (* 1934), deutscher Fechter
 Sigurd Rompza (* 1945), deutscher Künstler